Palovec (mađ.: Felsőpálfa) je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Mala Subotica, Međimurska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2021. godine, naselje je ima 888 stanovnika te 276 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Međimurskoj županiji